PAF est  un acronyme qui peut faire référence à :

En français
 Patrouille de France, la patrouille acrobatique officielle de l'Armée de l'air française.
 Police aux frontières (anciennement Police de l'air et des frontières), direction de la Police nationale française chargée du contrôle des frontières.
 Plan académique de formation, ensemble des formations offertes par les académies aux enseignants de l'Éducation nationale en France.
 Paysage audiovisuel français, une expression familière en France pour désigner l'aspect de la télévision et de la radio françaises.
 Perte au feu, perte de masse due à l'échauffement d'un matériau en métallurgie.
 Programmation automatique des formules, un langage de programmation inventé en 1959 en France par Dimitri Starynkevitch.
 Plateforme d'acquisition fournisseur, module d'acquisition des données destiné aux études en risque.
 Les Pierrafeu, série télévisée.
 Pot au feu, plat traditionnel à base de viande de bœuf et de légumes.
 Père au foyer
 Polypose adénomateuse familiale (ou polypose recto-colique familiale), en médecine.
 Participation Aux Frais, utilisé en remplacement du terme « prix d'entrée », souvent en description d'évènements organisés par des associations.
 Poêle à frire
 Le premier atome frappé, un atome déplacé de son site dans un réseau cristallin par irradiation.
 Projet d’appui aux filières bio-alimentaires (dont le beurre de karité)
 Pièces à fournir
 Parcours aventure en forêt

En anglais
.PAF, une extension de nom de fichier pour les applications PortableApps.
Pakistan Air Force, l'armée de l'air du Pakistan.
Philippine Air Force, l'armée de l'air des Philippines.
Platelet activating factor ou facteur d'activation plaquettaire, terme médical.
 patent applied for, appliqué sur les premiers humbucker Gibson en attente de brevet, le terme PAF est aujourd'hui couramment employé pour désigner ce type de micros.

En portugais
 Portugal en avant (en portugais : Portugal à Frente), coalition politique.

Paf est un mot qui signifie :
 Paf !, une onomatopée exprimant une chute ou un choc.
 Paf le chien, une blague qui en est issue (également inspirée du personnage de bande dessinée de Pif le chien.
 Être paf, expression argotique signifiant être ivre.

Les initiales PAF peuvent aussi désigner :
 Pierre-Alain Frau, joueur de football professionnel français, né en 1980.

Homonymie d'acronyme
Expression argotique
Onomatopée